Hold On (canção de Green Day)
Hold On (canção de Santana)
Hold On (canção de Jonas Brothers)
Hold On (canção de Justin Bieber)
Hold On (canção de KT Tunstall)
Hold On (canção de Young Buck)
Hold On (canção de Sean Paul)
Hold On (canção de Wilson Phillips)
Hold On (canção de Alexia)
"Hold On", canção de John Lennon do álbum John Lennon/Plastic Ono Band

Desambiguações de música